Coronaria puede referirse a:

 Arterias coronarias;
 Enfermedad coronaria;
 Coronaria, un sinónimo de Silene L.
 el nombre común de la planta Anemone coronaria
 el nombre común de la planta Daphne cneorum; o
 el nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium'''''.